Тульчинская епархия () — епархия Русской православной старообрядческой церкви с центром в городе Тульча, в Румынии.

История 
Епархия была учреждена в августе-сентябре 1850 года. Её епископом (с обязанностями наместника Аркадия (Дорофеева)) был 26 сентября 1847 года поставлен священноинок Славского скита Алимпий (Вепринцев), который в 1854 году вместе с епископом Славским Аркадием (Дорофеевым) был арестован русскими военными и отправлен в Суздаль, где и скончался в заключении в Спасо-Евфимивском монастыре.

22 мая 1861 года управляющим Тульчинской епархией был поставлен Иустин (Игнатьев), который позднее переехал на территорию России и в 1867 году был принят в единоверие.

После русско-турецкой войны 1877—1878 годов Добруджа отошла к Румынии и старообрядческие епархии оказались уже в пределах Румынского королевства. Румынское правительство признало за ними все права, какими они пользовались в Турции.

Ряд Тульчинских архиереев — Никодим (Федотов), Иннокентий (Усов), Тихон (Качалкин), Иоасаф (Тимофей), Леонтий (Изот) позднее были избраны митрополитами Белокриницкими и возглавили Русскую православную старообрядческую церковь в Румынии.

Епископы 
  Алимпий (Вепринцев) (26 сентября 1847 — 25 августа 1859)
 Иустин (Игнатьев) (22 мая 1861 — 4 декабря 1866)
 Иеремия (30 ноября 1872 — 28 июля 1873)
 Виссарион (16 декабря 1873 — 6 декабря 1877)
 Алимпий (Кузьмин) (15 августа 1878 — 20 января 1899)
 Макарий (Лобов) (4 июня 1900 — 10 сентября 1906)
 Иоасаф (13 мая 1907 — 15 сентября 1908)
 Ермоген (11 октября 1909 — 2 мая 1914)
 Никодим (Федотов) (13 октября 1919 — 1 октября 1924)
 Саватий (1927—1940) в/уп, епископ Славский
 Иннокентий (Усов) (21 июля 1940 — 8 мая 1941)
 Тихон (Качалкин) (1941 — 12 апреля 1942)
 Иоасаф (Тимофей) (1960 — 15 декабря 1968)
 Никодим (? — июнь 1994)
 Леонтий (Изот) (24 мая 1996 — 12 ноября 2006), с 24 октября 1996 — в/уп.
 Паисий (Халким) (с 12 ноября 2006)

Примечания

Литература 
 Фёдор Мельников Тульчинская епархия
 Майоров Р. А. «Епископ Иустин Тульчинский (по материалам Отдела рукописей Российской государственной библиотеки)» // Культура русских-липован в национальном и международном контексте. Выпуск 5. Сборник научных сообщений Международного научного симпозиума ОРЛР, состоявшегося в Тульче (12-14 2009 г.). Бухарест: Издательство «CRLR», 2011. — С.66-84.

 
Тулча